Adolphe Rabinovitch (1918-1944), agent du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale et donna sa vie pour la libération de la France,
Alexandre Rabinovitch-Barakovsky (né en 1945) pianiste, compositeur et chef d'orchestre,
Clotilde Rabinovitch (1932-1974), actrice française,
Gérard Rabinovitch (né en 1948), philosophe et sociologue français,
Gregor Rabinovitch (1889-1953), producteur de cinéma allemand,
Jack Rabinovitch (1930-2017), philanthrope et homme d'affaires canadien,
Léon Rabinovitch  (1919-1988), résistant du groupe Carmagnole-Liberté (Lyon) des FTP-MOI,
Moshe Leib Rabinovich (1940-) ,rabbin hassidique américaine d'origine hongroise, leader de la dynastie hassidique de Munkacs.
Léopold Rabinovitch (1922-2009), résistant du groupe Carmagnole-Liberté (Lyon) des FTP-MOI,
Robert Rabinovitch (né en 1947), président de la société Radio-Canada de 1999 à 2007,
Salomon Rabinovitch (le plus souvent transcrit Cholem Naumovich Rabinovich, connu sous son nom de plume de Cholem Aleikhem) (1859-1916), écrivain ukrainien de langue yiddish,
Wladimir Rabinovitch (1906-1981), avocat et essayiste, il a notamment participé à résoudre l'affaire des enfants Finaly.
 Yitzhak Yaakov Rabinovich (1854-1919), rabbin lituanien, fondateur en 1908 de la Yechiva de Ponevezh, à Panevėžys (Ponovezh), en Lituanie.

Voir aussi 
 

Patronyme russe
Patronyme juif